Perete se poate referi la:

 perete - element de construcție așezat vertical (sau puțin înclinat), făcut din zidărie, din lemn, din piatră etc., care limitează, separă sau izolează încăperile unei clădiri între ele sau de exterior și care susține planșeele, etajele și acoperișul;
 perete de stâncă - masiv pietros care se înalță (aproape) vertical;
 perete - în tehnologie, parte a unui obiect, a unui sistem tehnic etc. care se aseamănă cu un perete, mărginind, izolând, protejând; piesă dintr-un sistem tehnic care are rolul de a separa între ele anumite spații sau sistemul tehnic de spațiile înconjurătoare;
 perete - laturi interioare ale unui vas sau tub;
 perete- element anatomic, membrană etc. care înconjoară o cavitate a corpului.